karp – ryba z rodziny karpiowatych
 Karp (imię)
 Karp (herb szlachecki)

2 miejscowości w Polsce:

 Karp – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sitno
 Karp – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Rudka

Osoby o imieniu Karp:
 Karp z Tiatyry – święty katolicki i prawosławny, biskup Tiatyry lub biskup Gordos (obecnie Gördes) w Turcji
 Karp z Berei – postać biblijna, święty
 Karp Łykow – rosyjski staroobrzędowiec

Osoby o nazwisku Karp:
 Benedykt Karp – poseł na Sejm Czteroletni
 Estera Karp – polska malarka
 Eustachy Karp – szlachcic litewski
 Felicjan Stefan Karp – szlachcic litewski, syn Eustachego
 Franciszek Karp – polityk, poseł na Sejm w PRL
 Ignacy Karp – uczestnik powstania kościuszkowskiego, syn Benedykta
 Józef Michał Karp – biskup żmudzki
 Marek Karp – polski historyk
 Maurycy Franciszek Karp – polski publicysta, pisarz i poeta
 Richard Karp – amerykański informatyk